Die Corgoň liga 2013/14 war die 27. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußball der Slowakei und die 21. Spielzeit seit 1993. Sie wurde am 12. Juli 2013 mit der Begegnung zwischen dem Titelverteidiger ŠK Slovan Bratislava und der Aufsteiger DAC Dunajská Streda (1:1) eröffnet und endete am 31. Mai 2014.

Modus 
Die zwölf Teams spielten dreimal gegeneinander. Jede Mannschaft absolvierte 33 Spiele.

Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Tabelle auf soccerway.com
 Fortuna Liga auf natipuj.eu/sk

Einzelnachweise 

2013 14
Fußballsaison 2013/14